Comitatul Steele sau Steele County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Steele County, Minnesota
 Steele County, North Dakota